Орден Вестфальской короны — высшая государственная награда королевства Вестфалия, для награждения военных и гражданских лиц.

История 
Летом 1807 года Наполеон Бонапарт своим декретом создал из ряда мелких независимых немецких государств королевство Вестфалия, политически полностью  лояльное Франции, и возвёл на престол своего брата Жерома. Жером пожелал иметь собственную государственную награду, и в 1809 разрешение от императора Наполеона было получено. 25 декабря 1809 года Жером подписал указ о создании ордена Вестфальской короны. Уже в 1813 году королевство перестало существовать, его земли по большей части вошли в состав Пруссии, где носить орден было запрещено. Жером Бонапарт надевал орден вплоть до своей смерти. В Москве, в музее Войны 1812 года, хранится экземпляр ордена, принадлежавший Наполеону Бонапарту.

Регламент ордена 

Великим магистром ордена был сам Жером. Наследный принц получал орден по праву рождения. Орден имел четыре класса, с ограничением по количеству членов (члены семьи Бонапартов награждались сверхштатно, их награды не входили в общий счёт):
 Великий командор (не более 10). К Великим командорам следовало обращаться «Ваше превосходительство» и отдавать им почести как высшим военным и гражданским сановникам.
 Командор (30). Командорам полагались почести, равные офицерским.
 Рыцарь (300).
 Рыцарь второго класса (не более 500, класс добавлен в 1812 году).

Всем членам ордена полагались ежегодные денежные выплаты за счёт доходов нескольких церквей и монастырей (при этом орден носил светский характер).

Описание ордена 

Знак ордена представлял собой изображение повёрнутых друг к другу льва и коня, символов местных княжеств, вошедших в состав Вестфалии, над которыми возвышался одноглавый орёл Французской Империи с подписью по-французски «Je les unis» — «Я объединяю их», а между львом и конём находились половина фигуры двуглавого орла и ещё один лев, поменьше. Вся эта конструкция, выполненная из золота, опиралась на королевскую корону, и была украшена немецким девизом «CHARACTER UND AUFRICHTIGKEIT». В центре пятиконечной звезды та же группа была дополнена ещё и змеем, кусающим свой хвост. К первому классу, для особо парадных случаев, полагалась цепь, звенья которой были выполнены в форме орлов. Орден вызвал насмешки, неофициально его называли «Зверинец».

Лента ордена была синего цвета.

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте «Заслуга».
 В.А. Дуров. Награждение высшими орденами как элемент межгосударственного этикета. Вестник истории, литературы, искусства / Отд-ние историко-философских наук РАН. — М.: Собрание; Наука, 2005, с. 298—311 .
 Ingeborg Schnelling-Reinicke. Вестфальская знать в Королевстве Вестфалия.  

Ордена Вестфалии